Календарь из Гезера — известняковая табличка (11.1×7.2 см), найденная в 1908 году Робертом Макалистером при раскопках Тель-Гезера. Находка была передана в турецкий археологический музей в Стамбуле, где и находится по сей день. Один из древнейших памятников палео-еврейского письма, датируется X веком до н. э.

Описание 

Артефакт сохранился весьма неплохо, учитывая его почтенный возраст. Текст записан т. н. палео-еврейским алфавитом, близким финикийскому. Начертание букв очень архаичное и крайне неровное. В большинстве других надписей буквы изображаются гораздо аккуратнее. Словоразделители в тексте отсутствуют, но дважды встречается вертикальная черта (|), которая, скорее всего, разделяет предложения, чем напоминает знак «соф пасук» в тексте Танаха. Аналогичным образом она используется в стеле моавитского царя Меша (IX в. до н. э.). В календаре данная черта используется лишь в тех случаях, когда конец предложения не совпадает с концом строки. Большинство букв сохранилось отчётливо. Первая буква йод (י) в первой строке частично пострадала, но из общего контекста её можно однозначно восстановить по сравнению с остальными. В третьей строке буква тав (ת) тяготеет к архаичной форме «+» при том, что более поздние надписи содержат вариант «х». Буква мем (ם) в 4-й строке оказалась между 4-й и 5-й строками. У этой буквы тоже своя особенность начертания: её волнистая часть изображается вертикально, хотя в более поздних надписях она постепенно склоняется влево. Тав и мем напоминают своей формой буквы в надписи на саркофаге царя Ахирама. Буква хет (ח) в 5-й строке календаря оказалась почему-то развёрнутой против часовой стрелки на 70—80°, но смысл надписи от этого не меняется.

Транслитерация и перевод 

Календарь рассказывает о сельскохозяйственной деятельности, которая проводится в одномесячные и двухмесячные периоды. Некоторые учёные предполагают, что перед нами упражнение ученика в правописании. Есть все основания полагать, что грамотность была широко распространена в Израиле уже во времена Судей (). Другие специалисты считают, что здесь записана популярная народная или детская песня. Есть также мнение, что документ относится каким-то образом к сбору налогов с земледельцев.

Анализ текста 

В следующей таблице приводится анализ каждого предложения из надписи. В левом столбце предложения записаны современным еврейским алфавитом с огласовками. Это предполагаемое чтение текста таблички, заимствованное из версии статьи на иврите. В правом столбце каждому предложению даётся подробное описание.

Обсуждение слова  
Согласно стандартной интерпретации, мы имеем дело с результатом эволюции гипотетической прасемитской формы двойственного числа. Она реконструируется в прасемитском языке как warĥa: na в именительном падеже и warĥayna — в косвенном. Если окончание -na опускается, слово принимает т. н. «сопряжённую форму» и переводится «два месяца … (чего-то, напр. сбора урожая)», а не просто «два месяца». Сопряжённая форма в косвенном падеже, принимая местоименный суффикс 3л. ед.ч. муж.р., превращается в warĥaysu «два его месяца». Следуя общепринятому принципу словообразования, предложенному У. Ф. Олбрайтом (W. F. Albright), прасемитская форма warĥa: su > на северо-западе превращается в yarĥa: hu (s перед гласной становится h, а начальная w переходит в y) > yarĥayhu (окончание именительного падежа теряется и заменяется косвенным падежом) > yarĥe: hu (стяжение дифтонга -ay- в долгое -е:-) >  yarĥew. Такое словообразование неплохо объясняет все согласные и эволюцию слова, а также значение слова. К тому же это предполагает, что форма ед.ч.  переводится «его месяц» и в произношении имеет суффикс 3л. ед.ч. муж.р., который уже эволюционировал до долгой гласной -о:, и поэтому на письме не отражается. При этом также следует принять, что в более поздней орфографии, где появились матери чтения на конце слов, буква һэ (ה) используется для обозначения как суффикса муж.р. -о:, так и суффикса жен.р. -а:, и лишь позже суффикс -о: начинают передавать буквой вав (ו), когда она, наряду с буквой йод (י), стала обозначать долгие гласные на конце слов. Основная претензия большинства оппонентов к теории Олбрайта в том, что из самого календаря не ясно, к кому относится слово «его» в выражениях «два его месяца» и «его месяц».

Гинзберг (H. L. Ginsberg) предложил иное объяснение. Он предлагает читать букву вав (ו), как долгий гласный -о:. Согласно данному объяснению, окончания косвенного/винительного падежа ещё не заменили окончания именительного падежа, поэтому слово стоит в именительном падеже: yarĥa:. Но ханаанский переход *a: > o: приводит к появлению формы yarĥo:. Данное объяснение критикуют на основании того, что окончание двойственного числа именительного падежа ещё не перешло в о:, что видно из ханаанских записей в библиотеке Амарны, где слово he-na-ia, реконстр. *ğe: na: ya, «мои [два] глаза» (послание EA 144:17, отосланое из Сидона в Египет).

Лемер (A. Lemaire) предполагает, что сопряжённая форма двойственного числа именительного падежа -ay развилась из более ранней формы *-aw, которую мы и наблюдаем в Календаре из Гезера. Но такое предположение маловероятно, так как форма -ay широко распространена среди множества семитских языков, в отличие от *-aw.

Гарбини (G. Garbini) считает, что мы имеем дело не с двойственным числом, а с множественным, и в таком случае окончание сопряжённой формы именительного падежа будет *-u, что и выражено в Календаре буквой вав (ו). С таким вариантом сложно согласиться, поскольку вав (ו) стабильно обозначает двойственное число лишь в табличке из Гезера.

Ицхак Сапир (Yitzhak Sapir) выдвигает следующее объяснение. По его мнению буква вав (ו) в слове  передаёт согласный w, а не гласные *-u: или -o:, и этот согласный выражает форму двойственного числа без местоименного суффикса, которая, впрочем, нигде более не зафиксирована кроме Календаря. Это могла быть особая малораспространённая форма. Впрочем, он находит связь со словом  йахдаw «вместе», которое хорошо известно из Библии. Корень yaĥd- восходит к прасемитскому *'aĥad. В центральносемитской группе встречаем корень *waĥd-, а на северо-западе распространена форма yaĥd-. Это слово может иметь значения «один, отдельный, единственный». Сапир считает, что  «вместе» является формой двойственного числа от  yaĥd- «отдельный». Он также приводит в пример фразу из Псалма 114:8 (в русс. Библии 113:8)  «Превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод». Предпоследнее слово можно прочитать как форму двойственного числа от  или  — «два источника [вод]». Возможно, что использование одного слова  в значении «источник» и «глаз» обусловило использование формы двойственного числа. При этом  следует рассматривать, как архаичный и поэтический вариант направительного предлога «к». Хотя в стихе нет ничего, что указывало бы на двойственное число,  безусловно является весьма необычной формой, которая обычно объясняется как архаичное и поэтическое выражение. Обратите внимание, что корень слова  имеет параллели с  и . Можно предположить, что форма двойственного числа, которую предлагает Сапир, характерна для корней вида CVCC/CaCC. В связи с этим вспоминается ещё одно слово из Танаха: , которое несколько раз встречается в нём. (Быт. 1:24, Пс. 50:10 (рус. 49:10), Ис. 56:9 и др.) и, по-видимому, имеет прямое отношение к обсуждаемому явлению, хотя и не упоминается Ицхаком Сапиром.

См. также 
 Силоамская надпись

Литература 
 The Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon. Published by Hendrickson Publishers. Tenth Printing — October 2006.
 The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon by Benjamin Davidson. Published by Hendrickson Publishers. Twelfth Printing — April 2006.
 Biblia Hebraica Stuttgartensia. Published by Deutsche Bibelgesellschaft. Fifth and revised edition. 1997.
 Синодальный перевод Библии на русский язык. Минск, 2002.
 О. М. Штейнберг. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна, 1878.

Ссылки 
 Статья о календаре из Гезера на сайте Руслана Хазарзара.
 Virtual Museum of Ancient Semitic Sript (на англ.) Здесь размещена хорошая подборка западносемитских памятников письменности.
 Подробный разбор таблички на сайте К. Хансона (K. C. Hanson) (на англ.).
 Описание календаря из Гезера на английском языке. Там же можно скачать качественные изображения данной таблички для личного изучения.
 Обсуждение слова  с грамматической точки зрения на английском языке.

Археологические объекты в Израиле
Палеоеврейское письмо
Семитские эпиграфические надписи
Древний Израиль и Иудея